Григалашвили:

 Григалашвили, Тато (род. 1999) — грузинский дзюдоист.
 Григалашвили, Тедоре (род. 1993) — грузинский футболист, защитник «Терека».
 Григалашвили, Шота (род. 1986) — грузинский футболист.
 Григалашвили, Элгуджа (род. 1989) — грузинский футболист, брат Шоты.